Perlaza ist der Familienname der folgenden Personen:

 Carlos Perlaza (* 1996), ecuadorianischer Leichtathlet
 Jhon Perlaza (* 1994), kolumbianischer Leichtathlet
 José Luis Perlaza (* 1981), ecuadorianischer Fußballspieler
 Pedro Perlaza (* 1991), ecuadorianischer Fußballspieler